Ferry – traghetto

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Ferry – census-designated place del Borough di Denali, Alaska
 Ferry – township della Contea di Oceana, Michigan

Persone
Bob Ferry (1937-2021) – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
Björn Ferry (1978) – ex biatleta svedese
Bryan Ferry (1945) – cantante, compositore e musicista britannico
Danny Ferry (1966) – ex cestista e dirigente sportivo statunitense
Edward Ferry (1941) – canottiere statunitense
Gordon Ferry (1943) – ex calciatore inglese
Jules Ferry (1832-1893) – politico francese